Miejscowości w Polsce:
 Emilin – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Emilin – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Zakrzew
 Emilin – leśniczówka w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie